Анато́лий Сердюко́в:
 Сердюков, Анатолий Николаевич (род. 1944) — белорусский физик-теоретик, член-корреспондент НАН Беларуси.
 Сердюков, Анатолий Эдуардович (род. 1962) — российский государственный деятель, министр обороны (2007—2012).